Нафта је термин који може да се односи на:

 Нафта или сирова нафта — смеша различитих угљоводоника, нафтенских угљоводоника и других органских једињења;
 Нафта као производ или дизел-гориво — један од главних продуката прераде сирове нафте;
 НАФТА — енгл. North American Free Trade Agreement, NAFTA трговински споразум између Канаде, Мексика и Сједињених Америчких Држава;